Ano-novo - réveillon é uma palavra francesa que designa a virada de uma noite longa (como as noites do Natal ou do ano-novo). Tal nome é uma derivação do verbo francês réveiller, que significa "despertar".
 Réveillon de Copacabana - festa da virada realiza na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
 Réveillon do Faustão - programa de televisão brasileiro apresentado por Fausto Silva na década de 1990.
 Réveillon (Marne) - comuna francesa na região do Grande Leste.
 Réveillon (Orne) - comuna francesa na região da Baixa Normandia.

Desambiguação